Васи́лий Чернышёв:
 Чернышев, Василий Андреевич (1825—1906) — полковник, участник обороны Севастополя (1855).
 Чернышёв, Василий Васильевич (1896—1952) — генерал-полковник, заместитель наркома внутренних дел СССР.
 Чернышёв, Василий Ефимович (1908—1969) — советский партийный и военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Чернышёв, Василий Ильич (1867—1949) — русский советский языковед, член-корреспондент АН СССР.
 Чернышёв, Василий Яковлевич (1896—1937) — советский партийный деятель. Примечания